Тюменцев — русская фамилия. Известные носители:

 Тюменцев, Андрей Алексеевич (род. 1963) — советский гандболист.
 Тюменцев (Смирнов), Валерий Иванович (1941—2003) — оперный певец, народный артист России (2000).
 Тюменцев, Игорь Олегович (род. 1958) — российский историк, источниковед, краевед; доктор исторических наук, профессор.
 Тюменцев, Сергей Юрьевич (род. 1976) — российский футболист.
 Тюменцев, Фёдор Петрович (1925—1988) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Тюменцева
 Тюменцево